Velika nagrada Ria de Janeira 1935 je bila neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 2. junija 1935 na dirkališču Gávea.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 28
|  Riccardo Carú
| Privatnik
| Fiat
| 25
| 4:03:20,2
| 13
|-
! 2
| 86
|  Enrique Lehrfeld
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 25
| + 10,9 s
| 37
|-
! 3
| 2
|  José de Almeida Araujo
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 25
| + 8:48,8
| 1
|-
! 4
| 78
|  Renato Santos
| Privatnik
| Chevrolet spec.
| 25
| + 13:45,6
| 33
|-
! 5
| 68
|  Vicente Hugo
| Privatnik
| '''Ford spec.
| 25
| + 14:28,6
| 28
|-
! Ods
| 52
|  Manoel Nunes dos Santos
| Privatnik
| Adler
| 23
| 
| 20
|-
! Ods
| 66
|  Benedicto Lopes
| Privatnik
| Ford spec.
| 22
| Trčenje
| 27
|-
! Ods
| 72
|  Cícero Marques Porto
| Privatnik
| Ford spec.
| 22
| Trčenje
| 30
|-
! Ods
| 38
|  Felipe Rueda
| Privatnik
| Kissel spec.
| 21
| Trčenje
| 16
|-
! Ods
| 26
|  João Ferreira Souza
| Privatnik
| La Sale spec.
| 20
| 
| 12
|-
! Ods
| 20
|  Roberto Lozzano
| Privatnik
| Ford spec.
| 18
| 
| 
|-
! Ods
| 34
|  Hans Stoffen
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 18
| 
| 15
|-
! Ods
| 58
|  Joaquim Sant'Anna
| Privatnik
| Fiat
| 18
| 
| 23
|-
! Ods
| 84
|  Armando Sartorelli
| Privatnik
| Ford spec.
| 14
| 
| 36
|-
! Ods
| 82
|  Abel Pires
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 12
| 
| 35
|-
! Ods
| 64
|  Chico Landi
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 11
| 
| 26
|-
! Ods
| 76
|  Rubem Abrunhosa
| Privatnik
| Hudson spec.
| 11
| 
| 32
|-
! Ods
| 90
|  Carlos Lopes
| Privatnik
| Ford spec.
| 10
| 
| 38
|-
! Ods
| 70
|  Mário Silva
| Privatnik
| Ford spec.
| 8
| 
| 29
|-
! Ods
| 16
|  Nicola de Santis
| Privatnik
| Ford spec.
| 7
| 
| 7
|-
! Ods
| 10
|  Quirino Landi
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1500
| 6
| 
| 5
|-
! Ods
| 14
|  Manuel de Teffé
| Privatnik
| Alfa Romeo 8C-2300
| 5
| Diferencial
| 6
|-
! Ods
| 62
|  Fernado de Moraes Sarmento
| Privatnik
| Bugatti-Studebaker
| 5
| 
| 25
|-
! Ods
| 40
|  Vittorio Coppoli
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 4
| Kolo
| 17
|-
! Ods
| 18
|  José Santiago
| Privatnik
| Adler
| 3
| 
| 8
|-
! Ods
| 4
|  Odilon Barcellos
| Privatnik
| Bugatti-Chevrolet
| 2
| 
| 2
|-
! Ods
| 6
|  Segadas Viana
| Privatnik
| Chevrolet spec.
| 2
| 
| 3
|-
! Ods
| 22
|  Hugo Teixeira de Souza
| Privatnik
| Bugatti-Willys T37A
| 2
| 
| 10
|-
! Ods
| 24
|  Domingos Lopes
| Privatnik
| Hudson spec.
| 2
| 
| 11
|-
! Ods
| 50
|  Renato Murce
| Privatnik
| Ford-Alfa Romeo
| 2
| 
| 19
|-
! Ods
| 8
|  Joăo Enrico
| Privatnik
| Ford spec.
| 1
| Trčenje
| 4
|-
! Ods
| 54
|  Henrique Casini
| Privatnik
| Studebaker spec.
| 1
| 
| 21
|-
! Ods
| 60
|  Vittorio Rosa
| Privatnik
| Fiat
| 1
| 
| 24
|-
! Ods
| 80
|  Francisco Pereira da Silva
| Privatnik
| Dodge spec.
| 1
| 
| 34
|-
! Ods
| 32
|  Irineu Correa
| Privatnik
| Ford spec.
| 0
| Smrtna nesreča
| 14
|-
! Ods
| 44
|  Antonio José Pereira
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 0
| 
| 18
|-
! Ods
| 56
|  Henrique Ré
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1500
| 0
| 
| 22
|-
! Ods
| 74
|  Eduardo Oliveira Júnior
| Privatnik
| Ford spec.
| 0
| 
| 31
|}

Viri
 
 

1935
Sezona Velikih nagrad 1935